Aegle — género botânico
 96 Aegle — asteroide
 Aegle (Arctiidae) — género de traça

Desambiguações de topônimos